Il gruppo del pirocloro è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del pirocloro. La formula chimica generica dei minerali del supergruppo del pirocloro è la seguente: A2-mB2X6-wY1-n.

Minerali del gruppo del pirocloro 
 Fluorcalciopyrochlore
 Fluorkenopyrochlore
 Fluornatropyrochlore
 Fluorstrontiopyrochlore
 Hydropyrochlore
 Hydroxycalciopyrochlore  
 Kenoplumbopyrochlore
 Oxycalciopyrochlore     
 Oxynatropyrochlore
 Oxyplumbopyrochlore
 Oxyyttropyrochlore-(Y)

Note 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Pirocloro